Мелитон Иванович Русия (, ) — грузинский политик, меньшевик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Родился в крестьянской семье, получил образование в гражданской школе Ланчхути. В последующие годы брал частные уроки и готовился к поступлению в среднюю школу. Продолжил учёбу в Экономическом институте, а затем в Харьковском технологическом институте, откуда в 1903 году его исключили с запретом поступления в другой вуз. Ему удалось продолжить учёбу в Киевском университете, который он окончил по специальности юриспруденция. Был членом РСДРП, работал в меньшевистской фракции. В течение 1904—1905 годов активно участвовал в революционном движении, работал пропагандистом. Был несколько раз арестован, а в 1905 году выслан в Уфимскую губернию.

Вернувшись из ссылки, работал в самоуправлении. В феврале 1917 года был представителем Тифлисского городского совета. Был членом Национального совета Грузии.

Подписал Декларацию независимости Грузии (1918)

12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии, председатель комиссии самоуправления. Эмигрировал в 1921 году, жил во Франции. Умер в 1951 году, похоронен на Левильском кладбище.

Известные адреса 
Анастасиевская ул.(ныне — Георгия Ахвледиани), 13.

Литература 
ხვადაგიანი ი. «საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919» გვ. 347—348 — საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016 ISBN 978-9941-0-9318-0

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

მელიტონ ივანეს ძე რუსია

Автобиография

Выпускники юридического факультета Киевского университета
Члены Учредительного собрания Грузии
Похороненные на Левильском кладбище
Меньшевики
Персоналии:Тбилиси